Новак Джокович — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — британец Энди Маррей — уступил уже на старте.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Марди Фиш (Финал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Николас Альмагро ''(Четвертьфинал)

<li>  Жиль Симон (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Виктор Троицки (Третий раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал, отказ)
<li>  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li>  Хуан Мартин Дель Потро (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2011